Dynasty steht für:

 Originaltitel der US-Fernsehserie Der Denver-Clan (1981–1989)
 Originaltitel der US-Fernsehserie Der Denver-Clan (2017)
 Dynasty (Album), Studioalbum (1979) von Kiss
 Dynasty (Band), US-amerikanische Disco- und Soul-Band
 Dynasty (Pferd), deutsches Dressurpferd
 Dynasty IT, kanadisches Elektrofahrzeug
 das Rufzeichen der Fluggesellschaft China Airlines

Siehe auch:
 Dynastie